Akita – capitale della prefettura di Akita (Giappone)
 Akita – razza canina
 8182 Akita – asteroide della fascia principale